The Way You Love Me (Faith Hill-dal)
The Way You Love Me (Karyn White-dal)
The Way You Love Me (Keri Hilson-dal)
The Way You Love Me (Shanice-dal)